Regions i Pobles Solidaris, federació de partits polítics nacionalistes de França
 Royal Photographic Society, societat fotogràfica del Regne Unit
 Royal Philharmonic Society, societat musical del Regne Unit
 Servei de Seguretat Suec (del seu nom en suec RiksPolisStyrelsens), agència governamental de seguretat de Suècia
 RPS de Coràsmia (de l'acrònim del seu nom República Popular Soviètica), república asiàtica, precursora de la Unió Soviètica
 RPS de Bukharà (de l'acrònim del seu nom República Popular Soviètica), república asiàtica, precursora de la Unió Soviètica
 Pedra, paper, tisores (del seu nom en anglès Rock, Paper, Scissors), joc infantil
 Roadway Package System, nom original de l'empresa de transport per carretera FedEx Ground dels Estats Units
 RPS Group (de l'acrònim en anglès Rural Planning Services), empresa multinacional de serveis del Regne Unit
 Radar de penetració de sòl, radar que actua sota el nivell del sòl
 Relativistic Particle Spectrometer, instrument d'espectrometria inclòs a les naus del projecte espacial Van Allen Probes
 Real Person Slash, subgènere de ficció de persona real de la fanficció Slash
 rps també és l'acrònim de revolucions per segon, unitat de freqüència, submúltiple de les revolucions per minut